Prva slovenska nogometna liga 2011/2012 była 21. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 16 lipca 2011 do 20 maja 2012 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga.
Maribor zdobył drugi tytuł z rzędu, a 10. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Druga drużyna 2. SNL Dob mimo wygrania 6:0 dwumeczu z Triglav Kranj o awans do Prva liga z powodów finansowych zrezygnowała z awansu. Triglav pozostał na najwyższym poziomie ligowym.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2011/2012 - rsssf
 1. SNL 2011/2012 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 11/12

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2011 w Słowenii
2012 w Słowenii